Longshui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longshui (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi), 
 Longshui (köping i Kina, Zhejiang), 
 Longshui (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar